Змагання з ковзанярського спорту серед чоловіків у мас-старті на зимових Олімпійських іграх 2018 проходять 24 лютого в місті Каннин (Південна Корея).

Розклад 
Час UTC+8

Результати 
Всі заїзди відбуваються в один і той самий день, 24 лютого 2018 року. Перший півфінал відбувся о 20:45, другий о 21:00 за місцевим часом (UTC+9). Фінал відбудеться о 22:00.

Півфінали

Фінал

Примітки